Folgende Ortschaften tragen den Namen Hömel:

ein Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, siehe Hömel (Nümbrecht)
ein Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, siehe Hömel (Gummersbach)